Гаме́рський — українське та польське прізвище.

Персоналії 
 Гамерський Володимир Олександрович — український галицький лікар, симпатик ОУН, доктор медицини, громадський діяч, сотник УГА, діяч Українського лікарського товариства.
 Тільман Гамерський — архітектор нідерландського походження, автор проекту палацу у Неборові

Українські прізвища
Польські прізвища